Тата́рское Ходя́шево () — село в Пестречинском районе Республики Татарстан, административный центр Татарско-Ходяшевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Нурминка, в 15 км к северо-востоку от районного центра, села Пестрецы. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения  «Казань — Шемордан».

История 
В писцовой книге И. Болтина 1603 года указывается около деревни Бимерь Тавелева Зюрейской дороги старинное татарское кладбище, что говорит о существовании селения во времена Казанского ханства.

Село известно с 1602–1603 годов как деревня Бимер Тавелева. В дореволюционных источниках упоминается также как Тавели-Ходяшево. 

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, мукомольным промыслом, торговлей.

В начале XX века здесь функционировали мечеть, медресе, 2 крупообдирки, водяная мельница, воскотопня, 5 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1705 десятин. До 1920 года село входило в Селенгушскую волость Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Лаишевского, с 1927 года — Арского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Пестречинском районе.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством, свиноводством.

Объекты образования и культуры 
В селе действуют средняя школа, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
1. 

2.

Примечания 

Населённые пункты Пестречинского района